Världsmästerskapet i handboll för herrar 1961 spelades i det dåvarande Västtyskland 1–12 mars 1961. Rumänien vann turneringen före Tjeckoslovakien och Sverige.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Huvudturnering

Grupp 1

Grupp 2

Placeringsmatcher

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Slutställning

Källor
 Herr-VM 1961 på IHF:s webbplats 
 Todor Krastev

1961 i Västtyskland
Internationella handbollstävlingar i Västtyskland
Handbollssäsongen 1960/1961
1961